Neustadtstraße ist die Bezeichnung zahlreicher Straßen sowie die Adresse besonderer Örtlichkeiten wie etwa folgende

Einzelobjekte
 Wohnhaus Neustadtstraße 3 (Calvörde)
 Wohnhaus Neustadtstraße 32 (Calvörde)
 Neustadtstraße 31 in Gestorf, denkmalgeschützte ehemalige Volksschule, siehe Grundschule Gestorf